Cryptoclididae — родина плезіозаврів, що існувала протягом середньої юри і ранньої крейди. 

Криптоклідові включають кладу Colymbosaurinae і іншу, ще не названу, кладу. Відомо відносно багато видів, переважно з Північної півкулі. Більшість решток знайдені на острові Велика Британія.

Примітки 

Плезіозаври